Марк Емілій () — преномен і номен декількох діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Еміліїв:
 Марк Емілій Пап — диктатор 322 року до н. е.
 Марк Емілій Барбула — диктатор між 292—285 роками до н. е.
 Марк Емілій Павло — консул 302 року до н. е.
 Марк Емілій Павло — консул 255 року до н. е.
 Марк Емілій Барбула — консул 230 року до н. е.
 Марк Емілій Регіл — обраний консул 214 року до н. е., який не вступив на посаду.
 Марк Емілій Скавр — консул 115 до н. е.
 Марк Емілій Скавр — легат 102 року до н. е.
 Марк Емілій Скавр — претор 56 року до н. е.
 Марк Емілій Скавр — військовий діяч Римської республіки I століття до н. е.
 Марк Емілій Еміліан — повне ім'я римського імператора Еміліана.
 Марк Емілій Лепід — список декількох діячів цього роду, які мали ще й однаковий когномен Лепід.